Фе́сслер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Фесслер, Адольф Иванович
 Фесслер, Игнац Аврелий (1756—1839) — венгерский писатель, общественный деятель, один из деятелей масонства.
 Фесслер, Йозеф (1813—1872) — епископ Санкт-Пёльтенский, главный секретарь I Ватиканского собора.